Веб-картографирование — процесс использования карт, предоставляемых географическими информационными системами (ГИС) во Всемирной паутине (World Wide Web, или Интернете). Веб-карта во Всемирной паутине обслуживается и потребляется, поэтому веб-картография —  это услуга, с помощью которой потребители могут выбирать, что будет отображать карта. В Веб-ГИС особое внимание уделяется аспектам обработки геоданных (:en:geodata), в большей степени связанным с такими аспектами проектирования, как сбор данных и архитектура серверного программного обеспечения, такими как хранение данных и алгоритмы, а не с отчетами конечного пользователя.

Термины Веб-ГИС и веб-картография можно считать синонимами. Веб-ГИС использует веб-карты, и конечные пользователи, занимающиеся веб-картографированием, приобретают аналитические возможности. Термин «Location-based service» относится к веб-картографированию потребительских товаров и услуг. Веб-картирование обычно включает веб-браузер или другой пользовательский агент, способный взаимодействовать c сервером в качестве клиента. Вопросы качества, юзабилити, социальных льгот и правовых ограничений способствуют его развитию.

Появление веб-картографии можно рассматривать как новую важную тенденцию в картографии. До недавнего времени картография ограничивалась несколькими компаниями, институтами и картографическими агентствами, для чего требовалось относительно дорогое и сложное аппаратное и программное обеспечение, а также опытные картографы и инженеры-геодезисты.

Веб-картографирование принесло много географических наборов данных, включая бесплатные, например, созданные OpenStreetMap и коммерческие, принадлежащие Navteq, Google, Яндекс, Waze и другие. Был разработан и внедрен ряд бесплатных программ для создания карт, а также коммерческие инструменты, такие как ArcGIS. В результате, барьер для входа для обслуживания карт в Интернете был снижен.

Типы веб-карт

Облачные Веб-ГИС

История веб-картографии

Технологии веб-картографии

Курсы веб-картографирования

Примечания

См. также 
 
 Геоинформационные системы (ГИС)
 
 

Совместное создание карт
Веб-картография
Типы географических карт